Монблан (, ) — вершина в Західних Альпах
 Монблан — кристалічний масив.
 Монблан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Монблан () — муніципалітет в Іспанії, у провінції Таррагона
 Монблан () — автомобільний тунель, прокладений під горою Монблан
 Монблан (Mont Blanc) — гора в місячних Альпах
 10958 Монблан () — астероїд, названий на честь гори Монблан
 Montblanc International GmbH — німецький виробник ексклюзивних ручок, предметів розкоші, ювелірних прикрас, годинників, парфумів тощо.